ribnjak

Hrvatska:
Ribnjak (Zagreb), ulica i park u Zagrebu
Ribnjak (Rasinja), naselje u općini Rasinja
Ribnjak (Našice), gradsko naselje Našica
Ribnjak (rijeka), rječica u Hrvatskoj, lijeva pritoka Dobre